Eozin (máz), Magyarországon a Zsolnay porcelángyárban használt kerámiamáz
 Eozin (festék), élénk színű, szerves festékanyag